USS Water Witch — кораблі ВМС США.

 USS Water Witch (1845) - пароплав, збудований у 1845 році.
 USS Water Witch (1847) - пароплав, збудований у 1847 році. Брав участь в американо-мексиканській війні.
 USS Water Witch (1851) - колісний канонерський човен  ВМС США. Збудований у 1851 році. Брав участь у Громадянській війні у США. Улітку 1864 році захоплений конфедератами. У грудні того ж року спалений ними, щоб уникнути захоплення військами Півночі.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни